50-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.
Пехотные
 50-я пехотная дивизия (вермахт)
 50-я стрелковая дивизия (СССР)
 50-я гвардейская стрелковая дивизия
 50-я пехотная дивизия (Российская империя)
 50-я ракетная Краснознамённая дивизия (СССР)
Танковые
 50-я танковая дивизия (СССР)
 50-я бронетанковая дивизия (США)